Mužská čtyřhra Stockholm Open 2022 probíhala ve druhé polovině října 2022. Do deblové soutěže stockholmského tenisového turnaje hraného na halovém tvrdém povrch nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájce titulu Santiaga Gonzáleze s Andrésem Moltenim v semifinále vyřadili Arévalo s Rojerem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, salvadorsko-nizozemský pár Marcelo Arévalo a Jean-Julien Rojer, který ve finále zdolal britsko-finské turnajové trojky Lloyda Glasspoola a Harriho Heliövaaru po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Na dvorce se vrátili poprvé od zářijového semifinále na US Open. Celkově získali čtvrtou společnou trofej, když v předchozí části sezóny ovládli Dallas Open, Delray Beach Open a také grandslamové French Open. Rojer na okruhu ATP Tour vybojoval třicátý třetí deblový titul a pro Arévala to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Stockholm Open
ATP Tour 2022
Tenis ve Švédsku v roce 2022